Laleu (Orne)
 Laleu (Somme)